

Молін — місто, штат Іллінойс
 Молін — місто, штат Канзас
 Молін-Ейкерс — місто, штат Міссурі

Молін-ан-Кейра — муніципалітет у департаменті Верхні Альпи

Молін — місто в кантоні Ааргау